Kacper Kozłowski (ur. 1986) – polski lekkoatleta
 Kacper Kozłowski (ur. 2003) – polski piłkarz